Ditrupula meandrica är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 2004. Ditrupula meandrica ingår i släktet Ditrupula, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
meandrica